Houston är ett engelskt efternamn, som också användas som förnamn eller artistnamn. Det kan avse:

Personer med Houston som efternamn
 Allan Houston (född 1971), amerikansk basketspelare
 Andrew Jackson Houston (1854–1941), amerikansk politiker, demokrat, senator för Texas
 Angus Houston, australisk överbefälhavare
 Bobbie Houston (född 1957), australisk kyrkoledare
 Brian Houston (född 1954), australisk kyrkoledare
 Brian Houston (musiker), nordirländsk musiker
 Charles Hamilton Houston, amerikansk människorättsadvokat
 Charles Snead Houston, amerikansk bergsbestigare, läkare och vetenskapsman
 Cissy Houston (född 1933), amerikansk gospelsångerska
 David F. Houston (1866–1940)), amerikansk politiker, demokrat, finans- och jordbruksminister
 George S. Houston (1811–1879), amerikansk politiker, demokrat, kongressrepresentant, senator och guvernör för Alabama
 Joel Houston (född 1979), australisk lovsångsledare
 Lucy, Lady Houston, filantrop och sponsor
 Marques Houston, amerikansk rhythm and blues-sångare och skådespelare
 Penelope Houston, amerikansk rocksångerska och sångförfattare
 Penelope Houston (filmkritiker), brittisk filmkritiker
 Richard Houston (konstnär) (1721–1775), irländsk kopparstickare
 Sam Houston (1793–1863), amerikansk politiker, guvernör i Tennessee, president i Republiken Texas samt senator och guvernör för delstaten Texas
 Thelma Houston (född 1946), amerikansk rhythm and blues-sångerska och skådespelare
 Whitney Houston (1963–2012), amerikansk rhythm and blues- och popsångerska
 William Vermillion Houston (1900–1968), amerikansk fysiker och universitetsrektor

Personer med Houston som artistnamn eller förnamn 
 Houston (skådespelare) (född 1969), artistnamn för Kimberly Halsey, amerikansk pornografisk skådespelare
 Houston (sångare) (född 1983), artistnamn för Houston Edward Summers IV, amerikansk rhythm and blues-sångare
 Houston Alexander (född 1972)), amerikansk MMA-utövare
 Houston Stewart Chamberlain (1855–1927), brittisk författare, kulturfilosof och rasteoretiker
 Houston McTear (1957–2015), amerikansk kortdistanslöpare

Engelska efternamn